Spotorno è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente ligure, è presente prevalentemente nel genovese e nel savonese.

Deriva dal nome della città di Spotorno, probabile comune d'origine del capostipite.

In Italia conta circa 127 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani